El nombre de portero mayor puede designar a dos clases de oficiales al servicio de la Corona castellana y del rey en la Baja Edad Media:

 Portero mayor del rey. Era un oficial de la Corte encargado de conducir a las personas ante el rey y de otras muchas labores.
 Portero mayor del reino. Eran funcionarios territoriales y con competencias judiciales en cada uno de los reinos y regiones que integraban la Corona castellana, y había porteros mayores de los reinos de León, Toledo, Castilla, Andalucía y Galicia.